Hier sind die Mitglieder des 7. Europäischen Parlamentes von 2009 bis 2014 in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. Die Abgeordneten wurden bei der Europawahl 2009 gewählt, die zwischen dem 4. und 7. Juni 2009 in 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union stattfand sowie bei der Europawahl in Kroatien am 14. April 2013.

Vertreten sind die Länder Belgien (22 Abgeordnete), Bulgarien (18), Dänemark (12), Deutschland (99), Estland (6), Finnland (13), Frankreich (74), Griechenland (22), Irland (12), Italien (73), Kroatien (12), Lettland (9), Litauen (12), Luxemburg (6), Malta (6), die Niederlande (26), Österreich (19), Polen (51), Portugal (22), Rumänien (33), Schweden (20), Slowakei (13), Slowenien (8), Spanien (54), Tschechien (21), Ungarn (22), das Vereinigte Königreich (73) und Zypern (6).



Geschichte 
Die Europaparlamentarier gehören jeweils nationalen Parteien an, die sich jedoch großteils auf europäischer Ebene zu Bündnissen zusammengeschlossen haben. Wenn diese eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern aus einer bestimmten Anzahl an Ländern erreichen, werden sie von der Europäischen Union als sogenannte europäische Parteien anerkannt und sind hier in der Liste mit genannt.

Aus den europäischen Parteien setzen sich die Fraktionen im Europäischen Parlament zusammen, wobei jedoch Fraktionen und Parteien meist einander nicht genau entsprechen. Die Fraktionen umfassen oft mehrere europäische Parteien sowie meistens auch weitere nationale Parteien, die keinem europaweiten Bündnis angehören. In der 7. Legislaturperiode (2009–2014) umfasste das Parlament sieben Fraktionen sowie mehrere fraktionslose Abgeordnete.

Die Abgeordneten arbeiten ferner in zwanzig ständigen sowie zwei nichtständigen Ausschüssen zusammen. Die Ausschuss- und Fraktionsvorsitzenden sowie der Präsident des Europäischen Parlaments und seine Stellvertreter sind in der Tabelle gekennzeichnet.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 war eine Erweiterung des Parlaments von 736 auf 754 Mitglieder vorgesehen. Damit diese wirksam werden konnte, waren allerdings noch weitere formale Beschlüsse des Europäischen Rates notwendig, sodass die neuen Mitglieder erst im Verlauf des Dezember 2011 ihre Arbeit aufnehmen konnten (siehe unten). Sie sind in der Liste unten jeweils als Nachrücker gekennzeichnet. Beim Beitritt Kroatiens zur EU am 1. Juli 2013 wuchs die Mitgliederzahl des Parlaments auf 766 Abgeordnete an. Nach der Europawahl 2014 sank diese Zahl auf die vertraglich vereinbarten 751 Mandate.

Übersicht über die Fraktionen

Abgeordnete 
 Partei: nennt die nationale Partei des Abgeordneten.
 Europapartei: nennt die politische Partei auf europäischer Ebene, der der Abgeordnete angehört.
 Fraktion: nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört.
 Staat: nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit).

Zusätzliche Mitglieder nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 

Ab Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 galt eine neue Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament auf die Länder. Diejenigen Länder, die durch den Vertrag von Lissabon Abgeordnete hinzugewinnen, können diese dann zusätzlich entsenden, nämlich Spanien vier, Frankreich, Österreich und Schweden je zwei, Bulgarien, Italien, Lettland, Malta, die Niederlande, Polen, Slowenien und das Vereinigte Königreich je einen Abgeordneten. Deutschland verliert dem Vertrag nach als einziges Land Sitze; die 2009 gewählten deutschen Abgeordneten verbleiben jedoch alle bis zur Europawahl 2014 im Parlament. Nach einer Vereinbarung des Europäischen Rates Ende 2008 sollen die zusätzlichen Europaabgeordneten jedoch zunächst kein Stimmrecht besitzen, sondern lediglich als Beobachter im Parlament tätig sein. Erst durch eine Änderung der Übergangsbestimmungen des Vertrags von Lissabon sollen sie vollberechtigte Mitglieder des Parlaments werden. Der dem Rat der Europäischen Union im Dezember 2009 vorgelegte Vorschlag für ein solches Änderungsprotokoll sah vor, dass die zusätzlichen Mitglieder ihr Amt am 1. Dezember 2010 antreten können. Auf Initiative der spanischen EU-Ratspräsidentschaft 2010, die aufgrund der großen Zahl zusätzlicher spanischer Abgeordneter besonders an einer raschen Lösung interessiert war, fand am 23. Juni 2010 eine Regierungskonferenz statt, die das entsprechende Protokoll beschloss. Es musste nun noch von den Parlamenten aller Mitgliedstaaten ratifiziert werden, um in Kraft treten zu können. Anfang Januar 2011 kündigte Rumänien eine Verschiebung der Ratifikation an, um Druck für eine Aufnahme des Landes in das Schengener Abkommen aufzubauen. Erst im Dezember 2011 nahmen die neuen Abgeordneten schließlich ihre Arbeit auf.

Unklar blieb zunächst, nach welchem Modus die zusätzlichen Mitglieder ernannt würden. In den meisten Staaten mit nur einem landesweiten Wahlkreis war die Zuteilung über die nationalen Wahllisten ohne Weiteres möglich; in anderen Ländern kam es jedoch zu Streitigkeiten über die Zuteilung der zusätzlichen Sitze. Problematisch war zudem, dass die Vereinbarung des Europäischen Rates noch weitere Möglichkeiten der Nachnominierung, etwa eine Ad-hoc-Nachwahl oder die Ernennung der zusätzlichen Abgeordneten durch die nationalen Parlamente, in Aussicht stellte. Die nationalen Konflikte über die Ernennung der zusätzlichen Abgeordneten bewirkten, dass auch nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zunächst unklar war, wann die zusätzlichen Abgeordneten ihre Arbeit im Parlament aufnehmen würden.

In den Niederlanden klagte die PvdD gegen die Zuteilung des zusätzlichen Sitzes an die PVV, scheiterte damit jedoch. Noch offen waren im Dezember 2009 die Namen der zusätzlichen Parlamentarier aus Großbritannien, Italien und Frankreich. In Großbritannien kündigte die Wahlbehörde an, ein Verfahren zu entwickeln, durch das das neue Parlamentsmitglied auf der Basis der Europawahlergebnisse ermittelt werden sollte; letztlich wurde Anthea McIntyre (Conservative Party) als Kandidatin bestimmt. In Italien wurde nach den Ergebnissen der Europawahl die Nominierung eines UdC-Abgeordneten erwartet. Die Regierungspartei PdL versuchte zwar, im italienischen Parlament eine Neuberechnung der Sitzverteilung durchzusetzen, um so einen eigenen Abgeordneten nominieren zu können, scheiterte damit aber letztlich. In Frankreich hätten bei einer proportionalen Aufrechnung der Europawahlergebnisse den Listen der PS und der EE jeweils ein Sitz zugestanden. Die EE beanspruchte allerdings öffentlich beide Sitze für sich, während die UMP-geführte Regierung eine Nachwahl aus dem französischen Parlament vorschlug, wobei ein Abgeordneter der UMP und ein anderer der Opposition, also entweder PS oder EE entstammen sollte. Verschiedene Europaabgeordnete, insbesondere der Liberale Andrew Duff, kritisierten das Vorgehen der französischen Regierung und warnten, dass dieses womöglich gegen den EU-Vertrag verstoße. Letztlich zogen ein französischer UMP- und ein EE-Abgeordneter in das Parlament ein.

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick, aus welchen Ländern und Parteien die nachgerückten Abgeordneten stammten. Insgesamt gewann die EVP-Fraktion acht, die S&D fünf, die Grünen/EFA zwei und die ECR einen Abgeordneten hinzu; zwei der Nachrücker blieben fraktionslos.

Beobachter (1. April 2012 bis 30. Juni 2013) 
 Partei: nennt die nationale Partei des Abgeordneten
 Europapartei: nennt die politische Partei auf europäischer Ebene, der der Abgeordnete angehört
 Fraktion: nennt die Fraktion im Europäischen Parlament, der der Abgeordnete angehört
 Staat: nennt das Land, für das der Abgeordnete in das Parlament gewählt wurde (unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit)

Siehe auch 
 Die Grünen/Europäische Freie Allianz/7. Wahlperiode
 Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa/Mitglieder 7. Legislaturperiode

Weblinks 
 Verzeichnis der Abgeordneten der 7. Wahlperiode beim Europäischen Parlament
 Beobachter beim Europäischen Parlament (PDF; 119 kB)

Einzelnachweise 

07